Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками 1972 года) — международный документ Организации Объединенных наций, принятый на Конференции ООН, целью которого является ограничение доступа к продуктам каннабиса (марихуаны, гашиш и тому подобное), кокаина (наряду с другими эфирами экогнина) и опиума (морфин, героин, кодеин т. д.) кроме медицинского назначения. Пришла на смену Парижской конвенции 1931 года.

Конференция Организации Объединенных Наций для принятия Единой конвенции о наркотических средствах 
Проходила Конференция ввиду установления резолюцией 1395 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН специальных мероприятий об оказании технической помощи в области контроля над наркотическими средствами.

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций резолюцией 689 J (XXVI) от 28 июля 1958 года постановил в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Устава Организации Объединенных Наций и с постановлениями резолюции 366 (IV) Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1949 года созвать конференцию полномочных представителей, для того чтобы принять Единую конвенцию о наркотических средствах, заменив единым документом существующие многосторонние договоры в этой области, сократить число договорных международных органов, ведающих исключительно контролем над наркотическими средствами, и установить контроль над производством наркотического сырья. 

Конференция Организации Объединенных Наций для принятия Единой конвенции о наркотических средствах проходила в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций с 24 января по 25 марта 1961 года. В работе принимали участие представители 73 государств.

На Конференции были представлены следующие специализированные учреждения ООН:
 Всемирная организация здравоохранения;
 Международная организация гражданской авиации;
 Международная организация труда;
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

На Конференции были представлены следующие международные органы:
 Постоянный центральный комитет по опиуму;
 Контрольный орган по наркотическим средствам.

На Конференции были представлены также следующие неправительственные организации:
 Международная конференция католических благотворительных учреждений; 
 Международная федерация женщин–юристов;
 Организация международного сотрудничества уголовной полиции. 

Результатом работы Конференции стало вынесение 5 резолюций для принятия Единой Конвенции о наркотических средствах, а также согласование текста Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Конференция ООН 1972 года 
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, отмечая тот факт, что были предложены поправки к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, и учитывая статью 47 этой Конвенции, постановил в своей резолюции 1577 (L) от 21 мая 1971 года созвать, согласно пункту 4 статьи 62 Устава Организации Объединенных Наций, Конференцию полномочных представителей для рассмотрения всех поправок, предложенных к Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 года.

Конференция Организации Объединенных Наций для рассмотрения поправок к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года состоялась в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве с 6 по 24 марта 1972 года.

На Конференции были представлены своими представителями 97 государств. 5 стран были представлены наблюдателями.

Результатом работы Конференции стало вынесение 5 резолюций для рассмотрения поправок к Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, а также утверждение текста протокола к Конвенции.

Содержание Конвенции 
Средства, подлежащие контролю перечисленные в четырёх списках:
 Список I содержит все средства, охватываемые Конвенцией, за исключением указанных в списке II
 Список II содержит несколько более щадящих средств подобных опиуму (в т. ч. кодеин)
 Список III содержит препараты некоторых средств из списков I и II, контроль которых является смягченным (например, определённые дозировки кодеина)
 Список IV является частью списка І, и содержит средства, на которые распространяется строжайший контроль, и которые признаны неприемлемыми для лечебных целей. 
Списки в «жёлтом списке» Международного контроля над наркотиками (International Narcotics Control Board).

Действие Конвенции 
На февраль 2018 года Конвенцию подписало 186 стран.

См. также 
 Конвенция о психотропных веществах

Ссылки 
 International Narcotics Control Board – official website
 Единая конвенция о наркотических средствах, русский текст, 1961

1961 год в политике
1972 год в политике
События 25 марта
1961 год в Нью-Йорке
Март 1972 года
1956 год в Швейцарии
Конференции ООН
Договоры и конвенции ООН
Резолюции Совета Безопасности ООН
Экономический и Социальный Совет ООН
Всемирная организация здравоохранения
Международные конференции в Женеве
Международные договора регулирующие сферу наркотических и психотропных веществ
Психоактивные вещества
Органы по борьбе с наркотиками
Наркология